Сити ( — город, городской центр деловой жизни):
 Сити — исторический и деловой центр Лондона.
 Сити — особый статус городов в Великобритании и некоторых других странах.
  — селение в Поуисе, Уэльс. 
  — деревня в долине Гламорган, Уэльс.
  — избирательный округ Брэдфорда, Западный Йоркшир.
 Сити — деловой центр Канберры, Австралийская столичная территория.

См. также